X-Rated (radioprogramma), programma met experimentele muziek
X (Franse films), aanduiding volgens de Franse filmkeuring
Rated X, film
The X-Rated Adventure: volume I, computerspel